Označení USS Barry nesla v historii amerického námořnictva čtyři plavidla:

 USS Barry (DD-2) – torpédoborec třídy Bainbridge (1902 – 1919)
 USS Barry (DD-248) – torpédoborec třídy Clemson (1920 – 1945)
 USS Barry (DD-933) – torpédoborec třídy Forrest Sherman (1956 – 1982)
 USS Barry (DDG-52) – torpédoborec třídy Arleigh Burke (1992 – aktivní)